Die Indonesia Super Series Premier 2014 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Juni 2014 in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 750.000 US-Dollar. Es war das siebente Turnier der BWF Super Series 2014.

Austragungsort 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Du Pengyu
  Son Wan-ho
  Boonsak Ponsana

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon
  Sung Ji-hyun
  Bae Yeon-ju
  Tai Tzu-ying
  Saina Nehwal

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Chang Ye-na / Kim So-young
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Tian Qing / Zhao Yunlei

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Xu Chen / Ma Jin
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2014